Tombstone může být:

 Tombstone (Arizona) – město v Arizoně
 Tombstone (film) – americký western z roku 1993
 Tombstone Records – americké hudební vydavatelství